Star Wars Resistance ist eine US-amerikanische Animationsserie, die im fiktiven Star-Wars-Universum von George Lucas spielt und zeitlich vor Star Wars: Das Erwachen der Macht angesiedelt ist. Die Serie gehört zum offiziellen Kanon des Star-Wars-Universums.

Die Serie hatte am 7. Oktober 2018 auf dem US-amerikanischen Disney Channel ihre Premiere. Seit dem 13. Oktober 2018 wird die Serie auf dem deutschen Ableger Disney XD ausgestrahlt. In der Winterpause der ersten Staffel wurde die Bestellung einer weiteren Staffel bestätigt. Die zweite Staffel wurde ab dem 6. Oktober 2019 ausgestrahlt und ist die finale Staffel. Die Serie endete am 26. Januar 2020 nach zwei Staffeln, vierzig Folgen und zwölf Kurzfolgen.

Handlung 
Der junge Kazuda Xiono, ein Pilot der Neuen Republik, wird nach einer Auseinandersetzung mit der Ersten Ordnung vom Widerstandspiloten Poe Dameron gerettet. Auf der Korvette des Widerstands bietet Poe Kazuda eine Mission an: Er soll für den Widerstand spionieren. Zusammen mit dem Droiden BB-8 reisen sie zum Planeten Castilon, wo auch die Weltraumtankstelle namens Colossus ist. Dabei treffen sie auf Neeko Vozo, der ein Freund von Poe ist. Er bringt sie zu Jarek Yeager, einem ehemaligen Piloten der Rebellen-Allianz. Poe bittet Yeager Kazuda bei sich aufzunehmen, doch dieser will nichts mit der Mission zu tun haben. Derweil erzählt Neeko den anderen Besuchern, dass Kazuda der beste Pilot der Galaxis sei. Kazuda muss in der Folge unfreiwillig an einem Rennen teilnehmen, da Neeko ihn bereits gemeldet und auch Wetten auf den Ausgang abgeschlossen hat. Yeager stimmt schweren Herzens doch zu, und Kazuda darf bleiben. Poe bittet BB-8 bei Kazuda zu bleiben, um ein Auge auf ihn zu werfen und auf ihn aufzupassen. Kazuda trifft nun auch Yeagers Crew, Team Fireball. Derweil sucht sich Kazuda auch seinen Gegner für das Rennen aus und wählt Torra Doza, die 16-jährige Tochter von Captain Doza, dem Leiter der Tankstelle. Beim Rennen stürzt Kazuda jedoch ins Wasser und verliert dadurch. Kazuda wird nun der neue Mechaniker von Team Fireball.

In den Monaten, während seines Aufenthalts auf der Tankstelle erfährt Kaz, dass Torras Vater mit der Ersten Ordnung zusammenarbeitet, der mysteriöse Kylo Ren mit der Ersten Ordnung Genozid an einigen Völkern begeht, Captain Doza ein ehemaliger Offizier des Imperiums war und dass die Erste Ordnung Lebewesen entführt. Auf einer Mission mit Poe Dameron entdecken die beiden, dass die Erste Ordnung Versuche mit Asteroiden und Planeten gemacht haben, indem sie diese teilweise zerstörten.

Einordnung in das Star-Wars-Universum

Chronologie 
Die Serie spielt sechs Monate vor Das Erwachen der Macht und Die letzten Jedi und damit etwa 30 Jahre nach den Ereignissen der klassischen Trilogie.

Figuren und Orte

Synchronisation 
Die Serie wurde im Auftrag von Disney ins Deutsche übersetzt. Die Dialogbücher verantwortete Nathan Bechhofer, die Dialogregie der ersten Staffel führte Christian Press; für die zweite Staffel übernahm Robin Kahnmeyer die Aufgabe. Für die deutsche Fassung wurden die Synchronsprecher von Poe Dameron, Captain Phasma, General Hux und Kylo Ren aus den Filmen dazu verpflichtet, ihre Figuren auch in der Serie zu sprechen.

Episodenliste

Staffel 1

Kurzfolgen 
Zusätzlich zur ersten Staffel wurden zwölf Kurzfolgen produziert, die zusammen den Produktionscode 113 erhielten.

Staffel 2

Weblinks

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre
Computeranimationsserie
Actionfernsehserie
Resistance
Außerirdische im Film
Roboter im Film
Disney Channel